Lyng kan syfta på:

Platser 
 Lyng, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Lyng, Somerset – en ort i Somerset, England

Namn 
 Georg Vilhelm Lyng
 John Lyng
 Richard Edmund Lyng

Norska efternamn